Termin UPA ima više značenja.

 U-plasminogeni aktivator, enzim
 UPA (animacioni studio), američki animacioni studio